Normandy (Engels voor Normandië) kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Normandy (Cornwall), een plaatsje op de Scilly-eilanden in het Britse graafschap Cornwall
Normandy (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Normandy (Surrey), een plaats in het Britse graafschap Surrey
Normandy (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee

Zie ook
Normandie (doorverwijspagina)